Этах:

 Этах — город в западной части штата Уттар-Прадеш, Индия.
 Этах — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.